Isole Brioni – isole della Croazia
  – incrociatore ausiliario della Regia Marina
 Brioni – azienda di abbigliamento italiana
 Brioni – dipinto di Enrico Fonda